Tatár Imre (1903–1995) nyilas politikus, országgyűlési képviselő
 Tatár Imre (1920) újságíró, író